Kolo Habib Touré (n. 19 martie 1981) este un fost fotbalist ivorian, secund al Celtic și al naționalei Coastei de Fildeș.

Goluri internaționale

Statistici carieră

Club 

(* FA Cup, League Cup și FA Community Shield)
(* UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Super Cup)

Internațional

Palmares

Club 
ASEC Mimosas
 Côte d'Ivoire Premier Division (2): 2001, 2002
 CAF Super Cup (1): 1999

Arsenal
 Premier League (1): 2003–04
 FA Cup (2): 2002–03, 2004–05
 FA Community Shield (2): 2002, 2004

Manchester City
 Premier League (1): 2011–12
 FA Cup (1): 2010–11
 FA Community Shield (1): 2012

Internațional 

Finalist
 Cupa Africii pe Națiuni: 2006, 2012

Note

Legături externe 

 

Ivorieni în viață
Fotbaliști ivorieni
Fotbaliști internaționali ivorieni
Fundași
Mijlocași
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști ai Arsenal FC
Fotbaliști ai Manchester City FC
Cazuri de doping în sport
Fotbaliști ai Premier League
FIFA Century Club
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006